Aframmi angolense är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Aframmi angolense ingår i släktet Aframmi och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
angolense